Сент-Клэр () — английский вариант имени Святой Клары или одного из святых Кларов.

 Сент-Клэр (река) — река в системе Великих озёр

Персоналии 
 Сент-Клэр, Артур (1736 или 1737—1818) — британский и американский военачальник и политик.
 Сент-Клэр, Дейн (род. 1997) — канадский футболист.
 Сент-Клэр, Джессика (род. 1977) — американская актриса, комедиантка, сценарист и кинопродюсер.
 Сент-Клэр, Джули (настоящее имя Джулье́тт Мари́ Кэпо́ун; род. 1970) — американская актриса, кинорежиссёр и кинопродюсер.
 Сент-Клэр, Тринити (род. 1990) — американская порноактриса.
 Сент-Клэр, Уильям (умер 1778) — член клана Синклер и первый великий мастер Великой ложи Шотландии.

Населённые пункты 
 Сент-Клэр (Мичиган)
 Сент-Клэр (Миннесота)
 Сент-Клэр (Миссури)

Озера 
 Сент-Клэр (Великие озёра)
 Сент-Клэр (Тасмания)
 Сент-Клэр (Новый Южный Уэльс)

См. также 
 Санта-Клара
 Сен-Клер
 Сент-Клэр (округ) — список округов в США